Die 13. Squash-Europameisterschaften im Einzel ( European Individual Closed Championships) fanden vom 4. bis 7. September 2013 in Herentals, Belgien statt. Ausrichter war die European Squash Federation.

Titelverteidiger bei den Herren war Olli Tuominen, bei den Damen Camille Serme. Tuominen erreichte in diesem Jahr das Halbfinale, in dem er glatt mit 0:3 dem Franzosen Grégory Gaultier unterlag. Gaultier besiegte im anschließenden Finale Simon Rösner mit 11:9, 11:4, 8:11 und 11:3, wodurch er seinen insgesamt siebten Europameistertitel gewann. Für Rösner war es die erste Finalteilnahme bei einer Europameisterschaft. Bei den Damen konnte Camille Serme ihren Titel erfolgreich verteidigen. Wie im Vorjahr traf sie im Endspiel auf Natalie Grinham aus den Niederlanden, die sie mit 11:3, 11:7, 4:11 und 11:6 bezwang. Es war Sermes zweiter EM-Titel.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32, das der Damenkonkurrenz aus 16 Spielern. Davon waren jeweils sieben bzw. sechs Startplätze für Qualifikanten vorgesehen. Wildcards wurden nicht vergeben, Preisgelder und Weltranglistenpunkte gibt es bei Europameisterschaften nicht.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)

2013
Squashturnier 2013
Sportveranstaltung in Herentals
Squashturnier in Belgien